Бурлакова — жіноча форма російської прізвища Бурлаков.

 Відомі носії 
 Бурлакова Валерія Ігорівна — українська журналістка, письменниця, волонтерка, молодший сержант Збройних сил України, учасниця російсько-української війни.
 Бурлакова Віра Миколаївна (1924-2017) — радянська актриса театру і кіно.
 Бурлакова Олена Борисівна (1934-2016) — радянський і російський біолог, професор.
 Бурлакова Ольга Геннадіївна (. 1982) — білоруська актриса театру і кіно.